Симпліфікація (,  ) — спрощення, перетворення у дещо більш доступне для розуміння, уніфікація. Робота по раціональному обмеженню числа об'єктів, які використовуються (марок, типів, видів матеріалів, виробів, процесів, методів тощо). Симпліфікація є одним з методів стандартизації та завершується випуском обмежувального стандарту.

Література 
 

Методологія науки